

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 6 settembre 2011 in occasione del match di Coppa del Re vinto 1-0 contro il .

Note

Collegamenti esterni